Doubrava kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Doubrava (vattendrag), Mellersta Böhmen, 
 Doubrava (ort), 
 Doubrava (skog i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar